Футбо́льный клуб «Сми́лтене»/ДЮСШ () — латвийский футбольный клуб из города Смилтене.

Клуб основан в 2000 году под названием «Абулс». Первые шесть сезонов клуб выступал во Второй лиге. В 2005 году клуб занял второе место в финальном турнире Второй лиги.

С 2006 года три сезона клуб провёл в Первой лиге, дважды заняв последнее место и один раз - предпоследнее. В 2008 году клуб установил антирекорд Первой лиги, не набрав за весь турнир ни одного очка. По итогам сезона, клуб покинул Первую лигу.

В 2009 году клуб выступал во Второй лиге под названием ДЮСШ Смилтене/Абулс.

С 2010 года название — «Смилтене».

Клуб участвовал в Первой лиге с 2006 до 2008 года. В 2014 году вернулся в Первую лигу.

Костяк команды составляют местные футболисты.

Результаты выступлений

Текущий состав 
 По состоянию на конец сезона 2022 года

Примечания

Ссылки 
 Iepazīstieties - 1. līga! (3. daļa)

Футбольные клубы Латвии
Спорт в Смилтене